Вале́рий Васи́льевич Ко́пий (род. , Пушкин, Ленинградская область) — советский футболист.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Смена» (1959—1966). Начинал в дубле ленинградского «Зенита» в 1966. Первые матчи на высоком уровне провел в составе клуба «Нефтчи» Фергана.

В 1970—1971 играл за «Автомобилист» Житомир, затем два года — за «Зарю» (Ворошиловград).

В 1974 вернулся в Ленинград, играл в клубах «Динамо» и «Зенит».

В высшей лиге чемпионата СССР провел 26 матчей, забил 1 мяч.

По состоянию на 2009 год проживал в Санкт-Петербурге, участник ветеранских матчей.

Сыграл один товарищеский матч за сборную СССР против Уругвая в 1972 году на «Кубке Независимости» в Бразилии.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1972

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Статистика на сайте ФК «Заря» Луганск

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург